Паэпаэтеле Стэн То’омалатаи (, родился 13 декабря 1962 года в Апиа) — самоанский регбист, выступавший на позиции хукера.

Игровая карьера 
В эру любительского регби То’омалатаи выступал в первенстве провинций за команды Отаго и Норт-Харбора, а также за ряд любительских клубов Новой Зеландии. 1 июня 1985 года в Апиа провёл дебютную игру за самоанцев против Фиджи, в 1988 году участвовал в европейском турне. Играл на чемпионате мира 1991 года (в том числе в матче против Уэльса, в котором самоанцы сенсационно переиграли бронзового призёра минувшего чемпионата мира), а также участвовал в турне 1994 года по Австралии. На чемпионат мира 1995 года не попал, последнюю игру провёл 1 июля 1995 года против Фиджи в Апиа.

Тренерская карьера 
В 2008—2011 годах То’омалатаи входил в тренерский штаб второй сборной Самоа по регби вместе с Эндрю Аиолупо. Работал также помощником тренера главной сборной Самоа , занимавшего этот пост в 2008—2009 годах. Участвует в разных благотворительных акциях.

Семья 
Сын — Кэрисбрук То’омалатаи, игрок команды «Отаго», выступает в Кубке Mitra 10.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Регбисты Самоа
Регбийные тренеры Самоа
Игроки РК «Отаго»
Игроки РК «Норт-Харбор»
Игроки сборной Самоа по регби